Ми́клош Зри́ньи (Зри́ни), также Никола́й Зри́нский (, ) — имя одного из правителей Хорватии:
 Зриньи, Миклош (1508—1566) — бан Хорватии и Славонии (с 1542), полководец императора Фердинанда I, погибший в Сигетварской битве.
 Зриньи, Миклош (1620—1664) — правнук предыдущего, военачальник и поэт, бан Хорватии (с 1647), погиб на охоте.